Jenatsch steht für:
 Jenatsch (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Jenatsch (Film), Schweizer Film von 1987
 Jürg Jenatsch, 1876 erschienener historischer Roman von Conrad Ferdinand Meyer

Jenatsch ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Anton Jenatsch (1672–1728), Schweizer Landammann und Landvogt
 Jörg Jenatsch (1596–1639), Schweizer evangelischer Pfarrer, Militärführer und Politiker
 Paul Jenatsch (1629–1676), Schweizer Bundslandammann